Schowte (ukrainisch ; russische Entsprechung /Schjoltoje – deutsch „gelb“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine.

 Schowte (Pjatychatky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky
 Schowte (Sofijiwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka
 Schowte (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Schowte (Slowjanoserbsk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Slowjanoserbsk
 Schowte (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Schowte (Iwaniwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka

 Schowte (Apostolowe), Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe

Siehe auch:
 Schowten